Michał Radziwiłł ist der Name folgender Personen:

 Michał Gedeon Radziwiłł (Michael Georg Fürst Radziwill; 1778–1850), polnischer Offizier 
 Michał Hieronim Radziwiłł (1744–1831), polnisch-litauischer Fürst und Politiker 
 Michał Kazimierz Radziwiłł (1635–1680), litauischer Staatsmann, Heerführer und Reichsfürst, siehe Michael Kasimir Radziwiłł
 Michał Kazimierz Radziwiłł (1702–1762), itauischer Adeliger, Magnat und Großhetman
 Michał Radziwiłł Rudy (1870–1955), Adliger, Offizier und Diplomat